Andrius Janukonis (* 12. Oktober 1971 in Jonava) ist litauischer Unternehmer, Vorstandsvorsitzender von UAB ICOR.

Ausbildung 
Nach dem Abitur an der 3. Mittelschule in Baldininkai studierte Andrius Janukonis an der Universität Vilnius. 1993 schloss Janukonis das Diplomstudium der Rechtswissenschaft als Diplom-Jurist ab. Janukonis bewarb sich nach dem Abitur auch bei der Schiffahrtschule in Leningrad (Russland), wurde aber wegen Kurzsichtigkeit abgelehnt.

Tätigkeit 
Die ersten Geschäftserfahrungen sammelte er in der S-Bahn Vilnius-Kaunas, wo er mit 17 Jahren den Videosalon einrichtete.
Mit 18 Jahren gründete Janukonis das Unternehmen „Rubicon“, der Grundstein des späteren Konzerns "Rubicon Group". Er begann intensive Handelstätigkeiten in Litauen und in Russland.

Janukonis ist Ratsvorsitzende von Litauischem Fernwärme-Verband (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija) und Mitglied des litauischen Komitees von World Energy Council.

Familie 
Andrius Janukonis wuchs in einer Ingenieurfamilie in Jonava auf. Seine Eltern arbeiteten im Chemiebetrieb „Azotas“.

Janukonis ist verheiratet mit der ehemaligen Klassenfreundin Živilė Janukonienė (* 1971), Soziologin, und hat zwei Söhne.

Quellen

Literatur 
Apie tai, kaip uždirbti milijoną // Riziką prisijaukinęs avantiūristas. Dienraščio "Lietuvos rytas" žurnalo "Stilius" priedas "Stiprioji lytis", p. 27–30.
Interviu, Dalia Gudavičiūtė. Lietuvos rytas, 2004 m. liepos 17 d., Nr. 163, psl. 1, 3, 6.

Weblinks 
Persönliche Website und Weblog von Janukonis

Unternehmer (Vilnius)
Unternehmer (Rajongemeinde Jonava)
Unternehmer (Dienstleistung)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Absolvent der Universität Vilnius
Litauer
Sowjetbürger
Geboren 1971
Mann